Agustín Manzur – calciatore argentino
 Juan Manzur – politico e chirurgo argentino
 Julio Manzur – calciatore paraguaiano
 Katia Manzur – ex cestista peruviana
 Ronald Renato Huth Manzur – calciatore paraguaiano